est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

Le nom de famille Dōmoto est notamment porté par :
 Inshō Dōmoto (1891-1975), artiste peintre japonais ;
 Hisao Dōmoto (1928-2013), artiste peintre japonais ;
 Akiko Dōmoto (1932-), femme politique japonaise ;
 Akihiko Dōmoto (1937-), journaliste japonais ;
 Kōichi Dōmoto (1979-), artiste japonais.